Ву́лиця Княгині Ольги — назва вулиць у деяких населених пунктах України.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Авдіївка.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Березівка.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Березне.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Бровари.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Буськ.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Васильків.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Верхівцеве.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Вовчанськ.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Володимир-Волинський.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у Центральному районі Дніпра.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Дрогобич.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Жашків.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Збараж.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Здолбунів.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у смт Івано-Франкове.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Калуш.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Ковель.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Конотоп.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Костопіль.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Кременчук.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Львів.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у смт Маневичі.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у смт Млинів.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Надвірна.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Нікополь.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Нововолинськ.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Олевськ.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Острог.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Полонне.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Пустомити.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Рівне.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Сарни.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Сокиряни.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Стрий.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Тлумач.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у смт Турбів.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Тячів.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Фастів.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Ходорів.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Хуст.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Червоноград.
 Вулиця Княгині Ольги — назва вулиці у місті Шепетівка.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці княгині Ольги